Dutch TT было 9-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 28 по 30 июня 2007 года на гоночной трассе мотодрома в Ассене, Нидерланды.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Нидерланды